Kardam ist der Name folgender Orte:
 Kardam (Oblast Dobritsch), ein bulgarisches Dorf in der Oblast Dobritsch
 Kardam (Oblast Targowitsche), ein bulgarisches Dorf in der Oblast Targowitsche

Kardam ist der Name folgender Personen:

 Kardam (Bulgarien), zwischen 777 und 803 Herrscher Bulgariens
 Kardam von Bulgarien (1962–2015), Sohn des Zaren Simeon Sakskoburggotski